Laureato in Scienze Politiche all'Università di Padova con una tesi sullo sciopero bracciantile de La boje. Consigliere comunale a Trecenta dal 1975 al 1980 eletto nel PCI, dal 1990 al 1994 nella “Lista Civica” e dal 1994 al 1998 nella lista “Sinistra per Trecenta”. 
Docente di Discipline giuridiche ed economiche nella Scuola secondaria superiore.
 
Ha dato importanti contributi alla storia del movimento bracciantile, del socialismo ed anarchismo e della Resistenza nel Polesine.

Opere principali

 Il moto polesano de “la boje” del 1884, in “Annali Istituto A. Cervi”, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 221–246.
 1884-86, gli anni de “la boje” in Polesine, in “Studi Polesani” (1984), numeri 14-16, pp. 23–56.
 La boje in Polesine. Documenti 1884-85, Rovigo, Amministrazione Provinciale di Rovigo, 1985.
 Trecenta (1944-1945). Note sulla presenza e sull'attività partigiana, in “Studi Polesani” (1986), numeri 21-23, pp. 179–200.
 Lo sciopero bracciantile del maggio 1948 e l'uccisione di Evelino Tosarello, in “Studi Polesani” (1987), numeri 24-26, pp. 149–182.
 Organizzazione e cultura antagonista negli scioperi bracciantili di fine Ottocento, in “N.Badaloni-G.Piva e il socialismo padano-veneto”, Rovigo, Minelliana, 1998, pp. 73–89.
 Apparati dello Stato e comunisti. Severino Cavazzini nel Casellario Politico della Questura di Rovigo (1947-1965), in “Terra d'Este” (2003) n. 24, pp. 109–127.
 AA.VV., Dizionario biografico degli anarchici italiani, Voll. 1-2, BFS, Pisa 2003-2005, ad vocem.
 La corrispondenza di Giacomo Matteotti con Pasquale Matteucci (1913-1923), in “Terra d'Este” (2004) n. 25, pp. 123–140.
 Note biografiche su Francesco Ortore, socialista adriese, in “Socialismo, anarchismo e sindacalismo rivoluzionario nel Veneto tra Otto e Novecento”, Il Poligrafo, Padova 2004, pp. 105–137.
 Donne sovietiche nelle memorie di guerra di un polesano in Russia (1941-1943), in “Terra d'Este” (2004) n. 26, pp. 89–101.
 Il consenso sociale alla banda Boccato nel delta del Po (1944-1945), in “Terra d'Este” (2005) n. 29, pp. 127–143.
 Caduti polesani nella guerra di Spagna (1936-1939), in “Terra d'Este” (2006) n. 32, pp. 77–109.
 Vincenzo De Lazzer, un veneto fucilato in U.R.S.S., in “Terra d'Este” (2007) n. 34, pp. 93–115.
 Gli antifascisti padovani nella guerra di Spagna (1936-1939), in “Terra d'Este”, (2009) n. 38, pp. 99–131.
 Il tentativo insurrezionale anarchico del 1874 nel Polesine, in “Terra d'Este”, (2011) n. 41, pp. 121–143.
 Antifascisti polesani nella guerra di Spagna. 1936-1939, Giacobino Editore, Susegana 2012, pp. 304.
 Adria 1882, l'attentato Veyrat. Socialismo anarchico e polizia, in "Terra e Storia" (2012) n. 2,pp. 69–91.
 Bellino Varliero, il “Capitano Tito”, in AA.VV., Fava, Varliero, Marchetto. Tre lendinaresi nella Resistenza, Apogeo Editore, Adria 2014, pp. 65 – 127.
G.38, spia di Salò, e la partigiana Dobrilla, in “Terra e Storia”, VI (2017), nn. 11-12, pp. 147-185;
 Eolo Boccato, tra antagonismo politico e consenso sociale, in “Adria e il Delta dalla distruzione alla ricostruzione. Settembre 1943 – dicembre 1945” , CIERRE Edizioni, Sommacampagna, 2017, pp. 57-114.
Sedimenti della memoria. Canti politici dell’Alto Polesine, in “Terra e Storia”, VII (2018), n.13, pp. 29-53;
Capitano Tito. La vita partigiana di Bellino Varliero, Cierre Edizioni - Isers, Sommacampagna (Vr) 2021, pp.167;

VENTAGLIO NOVANTA
 I soprannomi di Trecenta, “Ventaglio Novanta” (1994), n. 8, pp.74-77. 
 Francesco Ortore (1846-1905), “Ventaglio Novanta” (2006), n. 32, pp.76-79. 
 La “barbarie” di Matteotti, “Ventaglio Novanta” (2007), n. 35, pp.78-81.
 Eros Scavazza, “Ventaglio Novanta” (2008), n. 36, pp.90-91.
 I giochi del gorgo, “Ventaglio Novanta” (2010), n. 40, pp.84-87.
 Adolfo Azzi, uno dei Mille, “Ventaglio Novanta” (2012), n. 44, pp.62-65.
 Il ponte di Trecenta e gli eventi bellici, “Ventaglio Novanta” (2017), n. 54, pp.48-51.
 Aldina Marzola artista naive, “Ventaglio Novanta” (2020), n. 60, pp.96-97.

ARTICOLI SU TRECENTA
 I soprannomi di Trecenta, “Ventaglio Novanta” (1994), n. 8, pp.74-77.  
 Eros Scavazza, “Ventaglio Novanta” (2008), n. 36, pp.90-91.
 I giochi del gorgo, “Ventaglio Novanta” (2010), n. 40, pp.84-87.
 Adolfo Azzi, uno dei Mille, “Ventaglio Novanta” (2012), n. 44, pp.62-65.
 Il ponte di Trecenta e gli eventi bellici, “Ventaglio Novanta” (2017), n. 54, pp.48-51.

Studenti dell'Università degli Studi di Padova